170. længdegrad kan henvise til:

 170. vestlige længdekreds
 170. østlige længdekreds